Bannes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bannes (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Bannes (Lot) im Département Lot
 Bannes (Marne) im Département Marne
 Bannes (Mayenne) im Département Mayenne